Stati Uniti d'America
 Hills and Dales – città della Contea di Jefferson, Kentucky
 Hills and Dales – villaggio della Contea di Stark, Ohio